Il gruppo della celestina è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della celestina 
 Anglesite
 Barite
 Celestina
 Hashemite

Note

Collegamenti esterni 
 

Celestina